Пётр Никола́евич Бату́ев (1872—?) — петербургский архитектор.

Биография 
Окончил Алексеевское реальное училище в Екатеринбурге. Учился в Институте гражданских инженеров Императора Николая I (1892—1898). Числился на 22 месте из 66 выпускников по старшинству полученных на выпускном экзамене баллов. Предоставлено при выпуске звание гражданского инженера с правом на чин X класса.

Служил при Техническо-строительном комитете Министерства внутренних дел (1899—1903). Издатель журнала «Домовладелец» (1906—1908), совместно с архитектором А. Ф. Барановским. По проектам П. Н. Батуева в Санкт-Петербурге было построено около 50-и домов.

Проекты и постройки 
 Доходный дом (перестройка). Гороховая ул., 23 (1899—1900)
 Доходный дом (перестройка угловой части с включением существующего дома). Большая Московская ул., 12 — Свечной пер., 2 (1899—1900)
 Доходный дом Е. Д. Лабунской. Некрасова ул., 42 (1900)
 Доходный дом (угловая часть — включение существующих строений). Суворовский пр., 29 — Моисеенко ул., 1 — 9-я Советская ул., 10-12 (1900)
 Производственные здания табачной фабрики В. Теншана. Кондратьевский пр., 21 (1900—1901)
 Доходный дом (перестройка). Тверская ул., 27 (1901)
 Доходный дом. Басков пер., 26 (1901—1903)
 Доходный дом М. В. Захарова. Большой Казачий пер., 6 (1901—1903)
 Доходный дом купца С. Т. Семёнова. Греческий пр., 17 (1902)
 Доходный дом (надстройка). Лиговский пр., 94А (1902)
 Здание Мариинско-Сергиевского приюта. Суворовский пр., 39 (1902—1903)
 Доходный дом В. А. Нерослова. Саперный пер., 9 — Митавский пер., 1 (1902—1904)
 Доходный дом. Чкаловский пр., 36 (1903)
 Доходный дом (расширение). Свечной пер., 3 (1903)
 Доходный дом (расширение). Рузовская ул., 25 (1903)
 Доходный дом И. Я. Малкова. Лахтинская ул., 9 (1903—1904)
 Доходный дом (перестройка). Гороховая ул., 73 (1904)
 Доходный дом (включение существовавшего дома). Большой Казачий пер., 8 (1904)
 Доходный дом И. И. Круглова. Невский пр., 147 — Профессора Ивашенцова ул., 1 (1905)
 Доходный дом (перестройка правой части). Римского-Корсакова пр., 113 (1905)
 Доходный дом. Малодетскосельский пр., 5 — Можайская ул., 39 (1906)
 Доходный дом с магазинами. Малый пр. ВО, 31 — 10-я линия ВО, 51 (1906)
 Доходный дом. Лиговский пр., 158 (1906)
 Доходный дом М. Г. Мироненко. Тележная ул., 13 (1906)
 Доходный дом П. Н. Батуева. Полозова ул., 5 (1907)
 Доходный дом А. И. Хертуайнена. 6-я Советская ул., 31 (1908)
 Доходный дом. Суворовский пр., 40 (1908)
 Доходный дом. Суворовский пр., 42 (1908)
 Доходный дом. Кирочная ул., 47 (1908—1909)
 Доходный дом (перестройка и расширение). Большой пр. ПС, 31 (1908—1910)
 Доходный дом А. Е. Длусской. Мытнинская ул., 4 — 3-я Советская ул., 48 (1909)
 Доходный дом П. Н. Батуева. Грибоедова наб.к., 144 (1909)
 Доходный дом В. З. Лейбошица. Пасторова ул., 4 (1909)
 Доходный дом (перестройка). Рузовская ул., 25 (1909)
 Доходный дом. Перекопская ул., 5 (1909, 1912)
 Доходный дом П. Н. Батуева. Куйбышева ул., 32 (1910)
 Доходный дом Т. А. Мироновой. Кронверкская ул., 9 — Мира ул., 1 (1910)
 Доходный дом В. З. Лейбошица. Канонерская ул., 3 (1911)
 Доходный дом В. И. Чулкова. Колпинская ул., 20А — Колпинский пер., 1 — Большая Зеленина ул., 11 (1911)
 Доходный дом. Большая Разночинная ул., 4 (1911)
 Доходный дом М. М. Яловнарова. Витебская ул., 27 (1912)
 Доходный дом. Фонтанки наб., 179 (1912)
 Жилой дом. 15-я линия ВО, 40 — Неманский пер., 1х (1912)
 Доходный дом А. В. Рудниковой. Малый пр. ПС, 40 — Ропшинская ул., 19 (1912)
 Доходный дом. Плуталова ул., 6 (1912)
 Доходный дом И. Я. Малкова. Красного Курсанта ул., 9Б — Малая Гребецкая ул., 8 (1912)
 Доходный дом. Лизы Чайкиной ул., 21 (1912)
 Доходный дом. Чкаловский пр., 26 (1912)
 Доходный дом. Белоостровская ул., 20Б (1914)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Выпускники Екатеринбургского реального училища
Выпускники Института гражданских инженеров
Архитекторы Санкт-Петербурга
Архитекторы модерна